Михаи́л Пономарёв:
 
 Пономарёв, Михаил Николаевич (1954—2021) — член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Тюменской области.
 Пономарёв, Михаил Петрович (1915—1992) — Герой Советского Союза.
 Пономарёв, Михаил Сергеевич (1920—2006) — советский лётчик-ас Корейской войны, Герой Советского Союза.